Чемпіонат Італії з футболу 1923—1924 — 24-й сезон футбольного чемпіонату в Італії. У чемпіонаті брали участь 45 команд. Переможцем турніру став клуб «Дженоа».

Північна Італія

Група A

Група В

Фінал

Південна Італія

Марке 
Анконітана кваліфікувалась до півфіналу.

Лаціо 

Плей-оф

Кампанія

Апулія

Сицилія 

Перегравання

Півфінали 
Група A

Група В

Плей-оф

Фінал 

Перегравання

Національний фінал

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Італії на rsssf 

1924
Італія
Італія